Marko je lahko:

 Marko, moško osebno ime
 Marko, priimek več znanih ljudi
 Sveti Marko 
 Kraljevič Marko